

События 
 
 31 января — Битва под Леной. После победы над силами Сверкера Младшего, которого поддерживали датчане, шведским королём стал Эрик X.
 24 марта — Папа Иннокентий III налагает на Англию интердикт (до 1214 года), поскольку король Иоанн отказывается признать Стефана Лэнгтона архиепископом Кентерберийским.
 21 июня — в Бамберге убит король Германии Филипп Швабский. 11 ноября новым королём избран Оттон IV из семьи Вельфов.
 Первый государственный университет Испании был основан королём Альфонсом VIII и епископом Тейесом де Менесесом.
 На православную Грузию напало войско персидского султана.
 Крестоносцы переделали Парфенон под католический храм.
 Патриарх Михаил Авториан увенчал Феодора Ласкариса короной. Власть его признали Пруса, Никея, Лидия, Филомолп, Смирна, Эфес.
 Император Латинской империи Генрих де Эно нанёс под Филипполем поражения объединённым силам болгар и Никейской империи.
 Основан орден францисканцев.
 Рыцари Ливонского крестового похода начали покорение эстов.
 Всеволод Большое Гнездо в наказание за непокорность рязанцев сжёг деревянные укрепления их города.
 Галицким князем стал Роман Игоревич. Его брат Владимир Игоревич вернулся в Путивль.
 Александр Всеволодович сместил малолетнего Даниила Галицкого с владимирского престола.
 Лето — Чингисхан отошёл к Лунцзиню. Тохта-беки и Кучлук готовились к войне с ним. Чингисхан разгромил их на берегах Иртыша. Тохта-беки погиб, Кучлук бежал к кара-киданям.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1208 году
 Хайме I Арагонский
 Симон де Монфор, 6-й граф Лестер
 Мунке

Скончались 
 
 
См. также: :Категория:Умершие в 1208 году
 Ирина (дочь Исаака II Ангела).
 Датский историк Саксон Грамматик.
 Пьер де Кастельно — папский легат.

См. также

Примечания